Pantepec bezeichnet:

Orte in Mexiko:
Pantepec (Chiapas)
Pantepec (Puebla)

Verwaltungseinheiten in Mexiko:

Gewässer:
 Río Pantepec in Mexiko